Çatalca est l'un des 39 districts de la ville d'Istanbul, en Turquie.

Pendant les guerres balkaniques de 1912-1913, l'armée ottomane y a livré contre la Bulgarie la  et la .

Notes et références